Mencken ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasius Ludwig Mencken (1752–1801), preußischer Verwaltungsreformer
 Henry L. Mencken (1880–1956), US-amerikanischer Publizist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Mencke
 Menken